Ла Прадера има више значења:

 Ла Прадера
 Ла Прадера (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Прадера (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Прадера (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Прадера (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Прадера (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Прадера, Коралес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Прадера (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Прадера (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Прадера, Хосе Понсе (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Прадера (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Прадера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Прадера (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Прадера (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Прадера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Прадера (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Прадера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Прадера (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Прадера (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Прадера (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Прадера (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Прадера (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику